Лучшие бомбардиры чемпионата Польши — список лучших бомбардиров чемпионата Польши по футболу.

Футбол в Польше